Сен-Пари́з-ле-Шате́ль, Сен-Паріз-ле-Шатель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південь від Парижа, 150 км на захід від Діжона, 16 км на південь від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 549 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1339,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Париз-ле-Шатель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Париз-ле-Шатель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр